Pierre de Nesson (1384-av.1442), poète français ;
 Jamette de Nesson (?-?), poétesse française du  ;
  (1939-), enseignant américain.